Yanzhou Coal Mining Company (, Яньчжоуская угольнопромышленная компания) — крупная китайская угледобывающая компания.

Корпоративное управление 
Штаб-квартира компании расположена в Цзоучэне, провинция Шаньдун. Родительская компания — Yankuang Group Corporation Limited.

Обращение акций 
Акции компании обращаются на Шанхайской, Гонконгской и Нью-Йоркской биржах.

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Энергетические компании Китая
Компании Шаньдуна